USS Somers (1812)
USS Somers (1842)
USS Somers (TB-22)
USS Somers (DD-301)
USS Somers (DD-381)
USS Somers (DDG-34)